Dit is een lijst van planetoïden 17801-17900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (17801) Zelkowitz || 1998 FH69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17802) - || 1998 FA71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17803) Barish || 1998 FD71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17804) - || 1998 FH71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17805) Švestka || 1998 FV72|| 30 maart 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (17806) Adolfborn || 1998 FO73|| 31 maart 1998 || P. Pravec
|-
| (17807) Ericpearce || 1998 FT74|| 19 maart 1998 || LONEOS
|-
| (17808) - || 1998 FV74|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17809) - || 1998 FR78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17810) - || 1998 FM100|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17811) - || 1998 FH105|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17812) - || 1998 FH109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17813) - || 1998 FL109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17814) - || 1998 FH113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17815) Kulawik || 1998 FM113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17816) - || 1998 FY113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17817) - || 1998 FU116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17818) - || 1998 FE118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17819) - || 1998 FK118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17820) - || 1998 FZ125|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17821) Bölsche || 1998 FC127|| 31 maart 1998 || A. Knöfel, J. Kandler
|-
| (17822) - || 1998 FM135|| 22 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17823) Bartels || 1998 GA || 1 april 1998 || J. M. Roe
|-
| (17824) - || 1998 GF || 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (17825) - || 1998 GQ8|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (17826) Normanwisdom || 1998 GK10|| 3 april 1998 || J. Broughton
|-
| (17827) - || 1998 HW || 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (17828) - || 1998 HK8|| 22 april 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (17829) - || 1998 HX32|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (17830) - || 1998 HR35|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (17831) Ussery || 1998 HW35|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (17832) Pitman || 1998 HV39|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (17833) - || 1998 HO42|| 23 april 1998 || NEAT
|-
| (17834) - || 1998 HL43|| 25 april 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (17835) Anoelsuri || 1998 HS46|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (17836) Canup || 1998 HT50|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (17837) - || 1998 HQ92|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (17838) - || 1998 HJ94|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (17839) - || 1998 HN95|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (17840) - || 1998 HG96|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (17841) - || 1998 HZ96|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (17842) Jorgegarcia || 1998 HN98|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (17843) - || 1998 HD99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (17844) Judson || 1998 HM100|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (17845) - || 1998 HY112|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (17846) - || 1998 HB115|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (17847) - || 1998 HQ115|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (17848) - || 1998 HR133|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (17849) - || 1998 HL134|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (17850) - || 1998 HR150|| 20 april 1998 || Spacewatch
|-
| (17851) Kaler || 1998 JK || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (17852) - || 1998 JN1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (17853) Ronaldsayer || 1998 JK3|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (17854) - || 1998 JC4|| 5 mei 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (17855) Geffert || 1998 KK || 19 mei 1998 || Starkenburg
|-
| (17856) Gomes || 1998 KL1|| 18 mei 1998 || LONEOS
|-
| (17857) Hsieh || 1998 KR1|| 18 mei 1998 || LONEOS
|-
| (17858) Beaugé || 1998 KS3|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (17859) Galinaryabova || 1998 KC4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (17860) Roig || 1998 KQ4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (17861) - || 1998 KN24|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (17862) - || 1998 KT28|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (17863) - || 1998 KN30|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (17864) - || 1998 KK38|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (17865) - || 1998 KS39|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (17866) - || 1998 KV45|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (17867) - || 1998 KD46|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (17868) - || 1998 KW46|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (17869) Descamps || 1998 MA14|| 20 juni 1998 || ODAS
|-
| (17870) - || 1998 QU92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (17871) - || 1998 RD58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (17872) - || 1998 SP22|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (17873) - || 1998 XO96|| 11 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (17874) - || 1998 YM3|| 17 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (17875) - || 1999 AQ2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (17876) - || 1999 AX21|| 15 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (17877) - || 1999 AZ22|| 15 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (17878) - || 1999 AR25|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (17879) Robutel || 1999 BA14|| 22 januari 1999 || ODAS
|-
| (17880) - || 1999 BA24|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (17881) Radmall || 1999 CA51|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (17882) Thielemann || 1999 CX87|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (17883) Scobuchanan || 1999 CP105|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (17884) Jeffthompson || 1999 CD116|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (17885) Brianbeyt || 1999 CF118|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (17886) - || 1999 CH118|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (17887) - || 1999 DE1|| 17 februari 1999 || ODAS
|-
| (17888) - || 1999 DB3|| 21 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (17889) Liechty || 1999 DH3|| 20 februari 1999 || LINEAR
|-
| (17890) - || 1999 DU6|| 20 februari 1999 || LINEAR
|-
| (17891) Buraliforti || 1999 EA || 6 maart 1999 || P. G. Comba
|-
| (17892) Morecambewise || 1999 EO5|| 15 maart 1999 || J. Broughton
|-
| (17893) Arlot || 1999 FO || 17 maart 1999 || ODAS
|-
| (17894) - || 1999 FP || 17 maart 1999 || ODAS
|-
| (17895) - || 1999 FZ2|| 17 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (17896) - || 1999 FW4|| 17 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (17897) Gallardo || 1999 FV8|| 19 maart 1999 || LONEOS
|-
| (17898) Scottsheppard || 1999 FB19|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (17899) Mariacristina || 1999 FD19|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (17900) Leiferman || 1999 FO24|| 19 maart 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten